Андре́й Кали́нин:
 Калинин, Андрей (род. 1981) — латвийский футболист, тренер.
 Калинин, Андрей Алексеевич (род. 1985) — российский самбист.
 Калинин, Андрей Николаевич (1966—2018) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.